Липман — фамилия и имя еврейского происхождения.
 Липман, Дов (род. 1971) — израильский раввин и политик, депутат кнессета.
 Липман, Ежи (1922—1983) — польский кинооператор.
 Липман, Киров (род. 1940) — латвийский предприниматель, владелец фармацевтической компании «Гриндекс» и многолетний президент Федерации Хоккея Латвии.
 Липман, Рудольф (1894—1940) — немецкий офицер, убийца Карла Либкнехта.
 Липман, Фриц Альберт (1899—1986) — немецко-американский биохимик.
 Липман, Ханс (1914—2009) — американский учёный-механик.
 Липман, Эрик (род. 1938) — французский писатель, продюсер и режиссёр.
 Липман-Мюльгаузен, Иом-Тоб (ум. ок. 1420) — талмудист и каббалист.

 Липман (Липа) — еврейское мужское имя; например:
 Берс, Липман (1914—1993) — американский математик.

См. также 
 Липпман